La stagione 2015 del British Touring Car Championship è stata la cinquantottesima edizione del campionato gestito dalla ToCA. È iniziata il 5 aprile a Brands Hatch ed è terminata l'11 ottobre nello stesso circuito.

Il titolo piloti è stato vinto da Gordon Shedden, alla guida di una Honda Civic Type R ufficiale della Honda Yuasa Racing. Honda ha invece vinto il titolo costruttori, mentre il Team BMR RCIB Insurance ha vinto il titolo scuderie, oltre al titolo scuderie private. Il titolo piloti privati è stato vinto da Colin Turkington, alla guida di una Volkswagen CC, nonostante il compagno di squadra Jason Plato avesse totalizzato più punti nella classifica generale; il Trofeo Jack Sears, riservato alle matricole, è stato vinto da Josh Cook, alla guida di una Chevrolet Cruze.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classifica scuderie

Classifica piloti privati

Classifica scuderie private

Trofeo Jack Sears

Note

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2015
2015